Leonard bezeichnet:
 Leonard (Familienname), Familienname
 Leonard (Vorname), männlicher Vornamen
 Leonard (Automobilhersteller), britischer Autohersteller
 C/2021 A1 (Leonard), Komet

Leonard ist der Name folgender Orte:
 Leonard (Illinois)
 Leonard (Michigan)
 Leonard (Minnesota)
 Leonard (Missouri)
 Leonard (North Dakota), im Cass County
 Leonard (Oklahoma)
 Leonard (Texas)
 Leonard Township (Cass County, North Dakota)

Siehe auch:
 Leonar
 Leonhard
 Leonhardt
 Lennart
 Leo